Скотт () — фамилия шотландского происхождения, а также имя и топоним.

 Ско́тты — группа кельтских племён. В 843 году король Кеннет Смелый, объединив государства скоттов и пиктов, образовал Шотландию.
 Скотт — один из кланов равнинной части Шотландии.

Фамилия

A 
 Скотт, Адам (род. 1973) — американский актёр.
 Скотт, Адам (род. 1980) — австралийский гольфист.
 
 
 Скотт, Арли Уинстон (1900—1976) — барбадосский политик.

Б 
 Скотт, Байрон (род. 1961) — американский баскетболист и тренер.
 Скотт, Барбара Энн (1928—2012) — канадская фигуристка, выступавшая в одиночном катании, чемпионка Олимпийских игр в Санкт-Морице (1948).
 Бейли Скотт, Макей Хью (1865—1945) — шотландский архитектор и декоратор интерьера периода модерна.
 Скотт, Бекки (род. 1974) — канадская лыжница и деятель спортивного движения.
 Скотт, Бланш (1884—1970) — американская авиатрисса, продюсировала и выступила на радио-шоу.
 Скотт, Бон (1946—1980) — австралийский рок-музыкант, фронтмен рок-группы AC/DC.
 Скотт, Бостон (род. 1995) — игрок в американский футбол.
 Скотт, Брейди (род. 1999) — американский футболист.
 Скотт, Брэндон (род. 1984) — американский политик.

В 
 Скотт, Вальтер (1771—1832) — английский писатель, поэт, историк и коллекционер, основоположник жанра исторического романа.
 Скотт, Вон (род. 1990) — новозеландский тхэквондист.

Г 
 Скотт, Габриэль (1874—1958) — норвежский поэт, писатель и драматург, автор произведений для детей.
 Скотт, Гай (род. 1944) — замбийский государственный деятель.
 Скотт, Гарольд Ли (род. 1949) — американский бизнесмен, главный управляющий сетью магазинов Wal-Mart в 2000-х годах.
 Скотт, Генри Луис (1889 — ?) — американский легкоатлет, чемпион Олимпийских игр в Стокгольме (1912).
 Скотт, Говард (1890—1970) — американский инженер, основатель Технического альянса и Technocracy Incorporated.
 Скотт, Гордон (1926—2007) — американский киноактёр и культурист, наиболее известный по роли Тарзана в шести фильмах, снятых в 1950-е годы.

Д 
 Скотт, Даг (1941—2020) — английский альпинист, первопроходец юго-западной стены Эвереста (1975).
 Скотт, Дана (род. 1932) — американский учёный в области математики и информатики.
 Скотт, Дебора Линн (род. 1954) — американская художница по костюмам, обладательница премии «Оскар».
 Скотт, Дебрали (1953—2005) — американская актриса кино и телевидения.
 Скотт, Деннис (род. 1968) — американский баскетболист.
 Скотт, Джанетт (род. 1938) — английская актриса.
 Скотт, Джейк (род. 1965) — британский режиссёр музыкальных клипов и кино; сын Ридли Скотта и брат Джордан Скотт.
 Скотт, Джейми (род. 1994) — американо-канадская баскетболистка.
 
 Скотт, Джексон Роберт (род. 2008) — американский актёр.
 Скотт, Джереми (род. 1975) — американский модельер и дизайнер одежды.
 Скотт, Джери (1923—2005) — джазовая певица и педагог, первый исполнитель джаза, гастролировавший в СССР (1961).
 Скотт, Джерри — американский кёрлингист, чемпион мира.
 
 Скотт, Джимми (1925—2014) — американский джазовый исполнитель.
 Скотт, Джимми (кёрлингист) — шотландский кёрлингист.
 
 
 Скотт, Джордан (род. 1978) — английский фотограф и кинорежиссёр, дочь Ридли Скотта и сестра Джейка Скотта.
 
  (1888—1930) — английский лётчик и инженер, пионер авиации.
 Скотт, Джоэл (род. 1971) — американский боксёр.
 Скотт, Джудит (1943—2005) — представительница ар брют, работавшая в Оклендском центре искусств.
 Скотт, Доминик (род. 1979) — ирландский гитарист.
 Скотт, Дональд (1928—2013) — британский боксёр, серебряный призёр летних Олимпийских игр в Лондоне (1948).
 Скотт, Донован (род. 1947) — американский актёр.
 Скотт, Дред (1799—1858) — американский раб, оспоривший законность своего рабства в Верховном суде США.
 Скотт, Дугрей (род. 1965) — шотландский актёр.
 Скотт, Дьюкинфилд Генри (1854—1934) — английский ботаник.
  (1806—1849) — шотландский художник; сын гравёра Роберта Скотта и брат художника Уильяма-Белла Скотта.
 Скотт, Дэвид (род. 1932) — американский астронавт, побывавший на Луне и совершивший 5 выходов в безвоздушное пространство.
 Скотт, Дэвид Мирман (род. 1961) — американский эксперт в области онлайн маркетинга, автор книг по этой тематике.

Ж 
 Скотт, Жорж Бертен (1873—1943) — французский художник и военный корреспондент, иллюстратор журнала L’Illustration.

З 
 Скотт, Зак (род. 1980) — американский футболист.
 Скотт, Закари (1914—1965) — американский актёр.

К 
 Скотт, Кайл (род. 1997) — американский футболист.
 Скотт, Калум (род. 1988) — британский певец, автор песен.
 Скотт, Карлос (род. 1952) — боливийский и американский футболист.
 Скотт, Келли (урождённая Ке́лли Линн Макке́нзи; род. 1977) — канадская кёрлингистка.
 Скотт, Кен (род. 1947) — британский продюсер и звукоинженер.
 Скотт, Кетлин (урождённая Брюс; 1878—1947) — британский скульптор.
 Скотт, Киллиан (настоящее имя Киллиан Мёрфи; род. 1985) — ирландский актёр.
 Скотт, Коулман (род. 1986) — американский борец вольного стиля.
 Скотт, Кристен (род. 1995) — американская порноактриса, эротическая модель и модель эротического видеочата.
 Скотт, Кристиан (род. 1983) — американский джазовый исполнитель.
 Скотт, Кристофер (род. 2002) — немецкий футболист.
 Скотт, Кэмпбелл (род. 1961) — американский актёр, режиссёр, продюсер и сценарист.

Л 
 Скотт, Ларри (1938—2014) — американский культурист.
  (род. 1956) — английский политик, член Парламента.
 Скотт, Лизбет (род. 1968) — американская певица и композитор, работающая в кино.

М 
 
 
 Скотт, Малик (род. 1980) — американский боксёр, выступающий в тяжёлой весовой категории.
 Скотт, Маргарет — шотландская кёрлингистка.
 Скотт, Маргарет (1809—1873) — английская писательница, детская писательница, редактор, коллекционер, художник-иллюстратор и естествоиспытатель; автор ряда трудов по морской биологии. 
 Скотт, Марта (1912—2003) — американская киноактриса, номинант на премию «Оскар» (1940).
 Скотт, Мейбл Жюльенна (1892—1976) — американская актриса немого кино.
  (1835—1909) — австралийский художник.
  (1818—1900) — английский политик, член Партии консерваторов.

Н 
 Скотт, Наоми (род. 1993) — английская актриса, певица и музыкант.
 Скотт, Ник (род. 1995) — игрок в американский футбол.
 Скотт, Николас (1933—2005) — британский политик и государственный деятель.
 Скотт, Норман (1889—1942) — контр-адмирал военно-морских сил США.

О 
 Скотт, Олимпия (род. 1976) — американская баскетболистка.

П 
 Скотт, Питер (1909—1989) — английский морской офицер, орнитолог, художник и яхтсмен, основатель Всемирного фонда дикой природы, рыцарь-бакалавр (1973), академик Лондонского королевского общества; сын Роберта Скотта и Кэтлин Скотт.

Р 
 Скотт, Реджинальд (ум. 1599, вариант: Скот) — английский богослов, критик ведовских процессов, одним из первых описавший трюки-фокусы.
 Скотт, Ридли (род. 1937) — английский кинорежиссёр, старший брат Тони Скотта, отец Джейка и Джордан Скотт.
 Скотт, Рик (род. 1952) — американский политик, губернатор штата Флорида (с 2011).
  (1777—1841) — шотландский гравёр, отец Дэвида и Уильяма-Белла Скоттов.
 Скотт, Роберт (1868—1912) — английский морской офицер, один из первооткрывателей Южного полюса, руководитель экспедиций «Дискавери» (1901—1904) и «Терра Нова» (1912—1913); муж Кетлин Скотт и отец Питера Скотта.
 Скотт, Роберт (род. 1969) — австралийский бизнесмен, гребец, серебряный призёр Олимпийских игр.
 Скотт, Роберт Эндрю Кит (1955—2013) — канадский политик.
 Скотт, Розамунда (более известна под фамилией Пилчер; 1924—2019) — английская писательница.
 Скотт, Рози (1948—2017) — писательница.
 Скотт, Роланд (1888—1953) — английский шахматист.
 
 Скотт, Рэймонд (наст. имя Гарри Варнов, 1908—1994) — американский джазовый музыкант и изобретатель музыкальных инструментов.
 Скотт, Рэндольф (1898—1987) — американский киноактёр.
 Скотт, Рэйчел (1981—1999) — американская школьница, одна из жертв массового убийства в школе «Колумбайн». В её честь названа некоммерческая организация Rachel’s Challenge.

С 
  (1879—1965) — английский художник, иллюстратор и карикатурист.
 Скотт, Сирил Меир (1879—1970) — английский композитор, писатель и поэт.
 Скотт, Стаффан (1943—2021) — шведский журналист, писатель и переводчик.
 Скотт, Стефани (род. 1996) — американская актриса и певица.
 Скотт, Стив (род. 1956) — американский легкоатлет.
 Скотт, Стюарт (1965—2015) — американский спортивный комментатор и ведущий телекомпании ESPN.

Т 
  (род. 1977) — американская фигуристка, чемпионка США в парном катании (2003).
 Скотт, Томас Уолтер (более известен как Вальтер Скотт; 1867—1938) — первый премьер-министр канадской провинции Саскачеван (1905—1916).
 Скотт, Том Эверетт (род. 1970) — американский телевизионный, театральный и киноактёр.
 Скотт, Тони (1944—2012) — англо-американский режиссёр и продюсер; младший брат Ридли Скотта.
 Скотт, Тони — американский государственный деятель, Федеральный директор по информационным технологиям с 2015 года.
 Скотт, Трэвис (род. 1975) — профессиональный канадский хоккеист, вратарь.
 Скотт, Трэвис (род. 1992) — американский рэпер.

У 
 Скотт, Уилли (1959—2021) — игрок в американский футбол.
 
 Скотт, Уинстон Эллиотт (род. 1950) — американский космонавт, совершивший два космических полёта и три выхода в открытый космос.
 Скотт, Уинфилд (1786—1866) — американский генерал, дипломат и политик.

Ф 
 
 Скотт, Фредерик (род. 1933) — британский хоккеист на траве.

Х 
 Скотт, Хейзел (1920—1981) — американская джазовая и классическая пианистка, певица, а также актриса.
 Скотт, Хиллари (род. 1986) — американская исполнительница и автор песен в стиле кантри, вокалистка трио Lady Antebellum.
 Скотт, Хиллари (род. 1983) — американская порноактриса.

Ч 
 Скотт, Чарли (род. 1948) — американский профессиональный баскетболист, победитель Олимпийских игр в Мехико (1968) и чемпион НБА (1976).

Ш 
 Скотт, Шонн Уильям (род. 1976) — американский актёр.
 Скотт, Ширли (1934—2002) — американская джазовая пианистка и органистка.

Э 
 Скотт, Эверетт (1892—1960) — американский бейсболист.
 Скотт, Элизабет (1898—1972) — английский архитектор.
 Скотт, Элизабет (1917—1988) — американский математик и статистик.
 
 Скотт, Энди (политик) — см. Скотт, Роберт Эндрю Кит.
 Скотт, Энди (род. 1949) — английский музыкант и композитор, гитарист группы Sweet.
 Скотт, Эндрю (род. 1976) — английский актёр театра, кино и телевидения.
 Скотт, Энтони (род. 1966) — кинокритик газеты The New York Times, ведущий телепрограммы  At the Movies.
 
 Скотт, Эшли (род. 1977) — американская актриса.

Ю 
 Скотт, Юджини (род. 1945) — американский антрополог.

Составные фамилии 
 Скотт-Ли, Лиза (род. 1975) — уэльская певица, автор песен и танцовщица.
 Скотт Томас, Кристин (род. 1960) — британская актриса.
 Скотт Томас, Серена (род. 1961) — британская актриса.
 Скотт Колдуэлл, Лаверн (род. 1950) — американская актриса.
 Скотт-Хансен, Сигурд (1868—1937) — норвежский полярный исследователь.
 Скотт-Херон, Гил (1949—2011) — американский музыкант.
 Катмор-Скотт, Джек (род. 1987) — английский актёр.
 Томас Скотт, Мелоди (род. 1956) — американская актриса.
 Монтегю-Дуглас-Скотт, Шарлотта (1811—1895) — британская аристократка.

Псевдоним 
 Ли Скотт (род. 1972) — американский сценарист, продюсер, актёр и режиссёр.
 Спенсер Скотт (род. 1989) — американская порноактриса и фотомодель.

Топоним 
 См. также ,  и .
 Скотт — река в Австралии.
 Скотт — река в Калифорнии (США).
  — один из одиннадцати округов в разных штатах США.
 Скотт — тауншип в штате Миннесота (США).
 Скотт — статистически обособленная местность в штате Арканзас (США).

Другое 
 (876) Скотт — астероид.
 Скотт — крупный ударный кратер, расположенный в области южного полюса на видимой стороне Луны.
 База Скотта — новозеландская круглогодичная антарктическая научная станция на острове Росс, названная в честь Роберта Скотта.
 «Скотт» — каталог почтовых марок мира, издаваемый в США начиная с 1868 года.
 «Скотт» — американская самоходная артиллерийская установка периода Второй мировой войны.

См. также 

 
 
 
 Монтгомери Скотт